Left of the Middle — дебютный студийный альбом австралийской певицы Натали Имбрульи, выпущенный на лейбле RCA Records 24 ноября 1997 года. Альбом представляет собой сочетание поп-рока и альтернативного попа, с элементами трип-хопа и пост-гранжа. Подстегнутый успехом лид-сингла «Torn», альбом достиг номера один в родной стране певицы и первой десятки как в Великобритании, так и в США. Альбом получил премию ARIA Music Awards как самый успешный поп-релиз года лучшего, а также три номинации на премию «Грэмми», включая «Лучший вокальный поп-альбом».

Альбом был продан более чем 7 миллионов копий по всему миру к 2002 году, что делает его самым продаваемым дебютным альбомом среди австралийских певиц.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Натали Имбрульи
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы RCA Records